Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Roberti – katolicki duchowny, kardynał 
 Cristian Roberti – wenezuelski zapaśnik
 Francesco Roberti – katolicki duchowny, kardynał
 Franco Roberti – włoski prawnik i samorządowiec